As Eliminatórias Asiaticas para Copa do Mundo de Rugby de 2003 da Austrália, foi realizadas entre os dias 30 de março de 2001 e 21 de julho de 2002. O torneio classificou uma seleção diretamente, e uma seleção para o repescagem.

1 Fase

Grupo A 

 qualificada para 2 Fase.

Grupo B 

 qualificada para 2 Fase.

Grupo C 

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase

 qualificada para 3 Fase.

3 Fase 

 qualificada para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para Repescagem.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby